L'appel du 17 juin 1940 peut faire référence à plusieurs tracts appelant à poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie, diffusés le jour de la diffusion du discours du Maréchal Pétain appelant à cesser les hostilités à la suite de la bataille de France.

 Appel du 17 juin 1940 (Charles Tillon)
 Appel du 17 juin 1940 (Edmond Michelet)